Farine ist der Familienname folgender Personen:
 Marcel Farine (1924–2008), Schweizer Entwicklungshelfer
 Nicolas Farine,  Schweizer Pianist, Dirigent und Trompeter
 Pierre Farine (* 1940), Schweizer römisch-katholischer Geistlicher, emeritierter Weihbischof in Lausanne, Genf und Freiburg
 Pierre Farine (* 1958), Schweizer Schriftsteller, Lyriker und Plakat-Aktionist, siehe Peter Fahr

Siehe auch:
 Farin